Jacques Lefèvre d'Étaples (1455 – 1536), een Frans humanist en theoloog;
 Jacques Lefèvre (schermer) (1928 - ), een schermer;
 Jacques Lefèvre (voetballer) , een voetballer die onder andere bij AA Gent gespeeld heeft.